Sweet Thing:

 Sweet Thing — четвёртый студийный альбом американского саксофониста Бони Джеймса.
 «Sweet Thing» — песня Чаки Хан; второй сингл американского саксофониста Бони Джеймса с альбома Sweet Thing.